Corinne Benizio, actrice française ;
Gilles Benizio, acteur français.
Patronyme italien